Jutta var namnet på två halvsystrar, båda döttrar till Albrekt I av Sachsen:
 Jutta av Sachsen (dansk drottning), dansk drottning, född omkring 1223, död 1267, gift med Erik Plogpenning
 Jutta av Sachsen (död 1287), född omkring 1240, död 1287, gift med Johan I av Brandenburg.
Någon av de två ovanstående Jutta gifte som änka om sig med borggreve Burkhard VIII von Rosenberg av Magdeburg.